Mitologia:
 Mera (filla de Pretos)
 Mera (gossa)
 Mera (dona de Tegeates)
 Mera (nereida)
 Toponímia:
 Mera (Arcàdia)
 Riu Mera, riu que desaigua al llac de Como
 Mera (Rússia), poble de la província d'Ivànovo, a Rússia